Il torneo di è disputato al Newport Casino di Newport nel Rhode Island. Il numero dei partecipanti era di 97 giocatori poco meno di quelli dell'anno precedente.

Lawrence Doherty ha battuto in finale William Clothier 6–3, 6–2, 6–3 nel torneo preliminare che è stato posticipato di un giorno a causa della pioggia. Doherty ha battuto nel challenge round il detentore del titolo William Larned 6–0, 6–3, 10–8..

Tabellone

Challenge round

Turni preliminari

Fase finale

Primi turni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 

U.S. National Championships 1903